University Extension или обучение при университете (, расширение университета) — название движения к демократизации высшего образования, начавшееся во второй половине XIX века в Англии и Америке и распространившееся к концу века в других цивилизованных странах.

Первая идея о «расширении университета» (буквальный перевод термина University Extension) на народные массы возникла одновременно с чартистским движением в Англии. Небольшой кружок молодых проповедников и политико-экономов, преимущественно из Оксфорда, поставил своей задачей, для борьбы против революционного характера движения, распространить среди рабочих идею об улучшении их социального быта на христианских началах. С этой целью члены кружка читали курсы лекций среди рабочих (Арнольд — в Институте механиков в Регби, Робертсон — в основанном при его участии клубе рабочих в Брайтоне, Морис — в организованном им Колледже рабочих в Лондоне, где помогал ему и Рёскин до своего перехода в Оксфорд; Кингслей своими романами популяризировал идею высшего образования по всей стране).

Другой причиной, содействовавшей распространению идеи University Extension, была чрезвычайная обветшалость всего строя высшего образования в Англии. Университеты оставались тем, чем они были в средние века: замкнутыми корпорациями, монополизировавшими высшее образование в пользу привилегированного класса. Преподавание велось небрежно и ограничивалось немногими излюбленными предметами (классической филологией и математикой). Всякий, записывающийся в студенты, должен был подписать 39 статей; при получении учёной степени требовалось новое свидетельство о вере: таким образом, все нонконформисты лишались доступа в Университет.

В 1850 г. была назначена правительственная комиссия для обсуждения университетской реформы; в том же году Оксфорд предложил «семь мер для расширения Университета»:
 устройство студенческих квартир вне колледжей,
 позволение студентам жить в частных домах,
 позволение учиться в Университете не живя ни в колледже, ни на студенческой квартире,
 допущение вольных слушателей,
 отмена религиозных ограничений,
 устройство богословских школ при епископских резиденциях и «усыновление» их Университетом,
 учреждение местных, подчиненных Университету профессур в Бирмингеме и Манчестере с целью давать учёные степени тем, кто подготовится по требуемым предметам на месте.

В этих предположениях уже заключалась вся сущность мер, принятых позднее старыми Университетами на пользу распространения университетского образования.

См. также 
 Народные университеты

Литература 
 Джемс и Руссель, «Народные университеты в Англии и Америке» (рус. перевод, Одесса, 1897);
 Д. П., «Некоторые черты народного образования в Соед. Штатах» (СПб., 1895);
 В. Гебель, «Внешкольное народное образование в Зап. Европе и Сев. Америке» (по Рейеру и др. источн., М., 1899);
 П. Милюков, «Распространение университетского образования в Англии, Америке и России» (в «Русском Богатстве», 1896, № 3);
 П. Милюков, «Летний университет в Англии» (из поездки в Кембридж, в «Мире Божием», 1894, № 5);
 В. Η. Сторожев, «Пятилетие московской комиссии» (в «Образовании», 1897, № 2);
 А. В. Горбунов, «Один из опытов U. Extension в России» (СПб., 1898, издание «Образования»);
 резюмирующая брошюра, составленная для парижской выставки: «Notice sur la commission de lectures systématiques à Moscou» (M., 1899);
 К. И. Арабажин, «Народный университет в С.-Петербурге» (СПб., 1898).

Ссылки 
 

Просвещение